BMW Open 2019 - ежегодный мужской профессиональный международный теннисный турнир, проходящий весной в Мюнхене (Германия) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 561 тысячи евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар. Текущий розыгрыш приза проходил с 29 апреля по 4 мая 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 22 Апреля 2019.

Особая категория теннисистов 
1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC):
  Карен Хачанов
  Максимилиан Мартерер 
  Рудольф Моллекер
2. Теннисисты, победители в квалификации:
  Янник Маден
  Тьягу Монтейру
  Лоренцо Сонего
  Денис Истомин

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Ссылки 
Официальный сайт 

Мюнхен
Теннис
Май 2019 года
2019